Basurto bezeichnet:

 Basurto-Zorroza, ein Bezirk der spanischen Stadt Bilbao
 Mount Basurto, ein Berg in der Antarktis

Basurto ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Basurto (1925–1992), argentinischer Drehbuchautor und Komiker
 Leonardo Basurto (1928–2009), mexikanischer Ringer
 Raúl Basurto,  mexikanischer Fußballspieler